Gaea steht für:
 Gaea (Krater), Einschlagkrater auf dem Jupitermond Amalthea
 (1184) Gaea, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Gaia
 Gaja
 Gaya (Begriffsklärung)